Людми́ла Фомичёва:
 Фомичёва, Людмила Валентиновна (1931—2010) — советский и российский учёный, трижды лауреат Государственной премии.
 Фомичёва, Людмила Дмитриевна (род. 1948) — председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.